Het Sloveens kampioenschap wielrennen op de weg is in de vier onderdelen wegwedstrijd en individuele tijdrit bij zowel de mannen als de vrouwen een jaarlijkse georganiseerde wielerwedstrijd waarin  om de nationale titel van Slovenië wordt gestreden. De kampioen mag een jaar lang rijden in een trui in de kleuren van de Vlag van Slovenië in de categorie waarin de trui is behaald.

Mannen

Wegwedstrijd

Tijdrit

Vrouwen

Wegwedstrijd

Tijdrit 

Nationale kampioenschappen wielrennen op de weg
Wielersport in Slovenië
Sportevenement in Slovenië